Dillard peut désigner :

Personnalités

Patronyme 

 Annie Dillard (née en 1945), romancière américaine
 Bill Dillard (1911-1995), trompettiste américain
 Harrison Dillard (1923–2019), athlète américain 
 François-Xavier Dillard (né en 1971), écrivain français
 Kevin Dillard (né en 1989), basketteur américain
 Mike Dillard (1965- ), batteur américain
 Tim Dillard (né en 1983), joueur de baseball américain 
 Varetta Dillard (1933-1993), chanteuse américaine 
 Victor Dillard (1897-1945), jésuite français 
 Victoria Dillard (née en 1969), actrice américaine

Pseudonyme 

 Jeanne M. Dillard, nom de plume utilisé par l'écrivaine américaine Jeanne Kalogridis
 Tramar Lacel Dillard (né en 1979), rappeur américain connu sous le nom Flo Rida

Toponyme 

 Dillard, communauté de la Caroline du Nord
 Dillard, ville de Géorgie 
 Dillard, ville du Missouri
 Dillard, quartier de La Nouvelle-Orléans en Louisiane

Voir aussi 
 (22631) Dillard, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes
 The Dillards, groupe de musique bluegrass américain
 Université Dillard, université de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis